Manavazes () foi um nobre armênio do , ativo durante o reinado do rei  . Aparece em 341/342, quando foi convocado à corte pelo rei. Foi um dos nobres armênios que receberam a missão de conduzir  para ser consagrado católico em Cesareia Mázaca.  No tempo de  , rebelou-se contra o rei.

Bibliografia 

 

Armênios do século IV
Oficiais de Tigranes VII
Colbafora